Die 8. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft – damals Bundesspiele genannt –  fand vom 28. bis 30. Juli 1938 in Breslau im Rahmen des Deutschen Turn- und Sportfestes statt. Spiellokal war die Turnhalle des Hochschulinstituts für Leibesübungen.

Gegenüber den Meisterschaften aus den Vorjahren ergaben sich einige Änderungen. In den Einzelwettbewerben wurde eine B-Klasse für schwächerer Spieler ausgespielt. Zudem wurden Trostrunden geschaffen, für die sich solche Aktive melden durften, die in den Einzelwettbewerben in einer der ersten beiden Runden ausschieden. Die Mannschaftswettbewerbe Gaumeisterschaften wurden wie früher ausgespielt. Zudem verschoben sich die Spielstärkeverhältnisse, weil infolge des Anschlusses Österreichs die österreichischen Spieler und Spielerinnen teilnahmen und die von vorne herein als Favorit galten. Zum wiederholten Male gab es keine Doppel- und Mixedspiele.

Den Titel holten Karl Sediwy im Einzel bei den Herren und Trude Pritzi bei den Damen. Doppel- und Mixedwettbewerbe wurden nicht ausgetragen, dafür allerdings Meisterschaften für Herren- und Damen-Bezirksmannschaften ("Gaumeisterschaft"). In beiden Bewerben gewann der neue Gau 17 Ostmark (Österreich).

Im Endspiel der Damen zwischen Pritzi und Annemarie Matthäs dominierte das Sicherheitsspiel. Pritzi verlor den ersten Satz, gewann die beiden nächsten Sätze durch Abbruch wegen Zeitüberschreitung mit 19:2 und 19:18. Den vierten Satz verlor sie mit 15:21. Der Entscheidungssatz wurde wieder wegen Zeitüberschreitung beim Stande von 8:5 abgebrochen, was Pritzi den Titel sicherte.

Herreneinzel 

Die Trostrunde sah eine Endspielsieg von Schardt (Dortmund) gegen Ludwig Strixner (München). In der B-Klasse siegte Willomitzer vor Boschanig (beide aus Graz).
Im Widerspruch zur Ausschreibung gab es ein Seniorenturnier, das Kurt Krause (Göttingen) vor Sauer (Görlitz) für sich entscheid.

Dameneinzel 

Die Trostrunde endete mit einem Endspielsieg von Spangenberger gegen Schmidt. In der B-Klasse siegte Baacke (Braunschweig) vor Deutschmann (Wien).

Mannschaftswettbewerbe Gaumeisterschaften 
Hier kämpften Bezirks-Mannschaften um die nationale deutsche Meisterschaft.

Bezirks-Herrenmannschaften 
16 Gau-Mannschaften traten an, lediglich Gau 16 Westfalen fehlte. Sie wurden in vier Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe spielte Jeder gegen Jeden, es wurden jeweils zwei Einzel und bei Gleichstand noch ein Doppel ausgespielt. Die vier Gruppenteams ermittelten in einer Jeder-gegen-Jeden-Runde den Sieger, wobei in jedem Spiel zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen wurden. Die vier Gruppenersten ermittelten im Halbfinale die Endspielteilnehmer:
 1. Gau 17 Ostmark / Deutsch-Österreich   Karl Sediwy, Ferdinand Schuech, Otto Eckl
 2. Gau 11 Mittelrhein                    Helmuth Hoffmann, Hanns Welter
 3. Gau 7 Nordmark                        Heinz Benthien, Erich Deisler
 3. Gau 10 Niederrhein                    Dieter Mauritz, Helmut Ulrich

Bezirks-Damenmannschaften 
Zehn Gau-Mannschaften wurden ebenfalls in vier Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenersten ermittelten im Halbfinale die Endspielteilnehmer:
 1. Gau 17 Ostmark / Deutsch-Österreich   Trude Pritzi, Ottilie Ratschker
 2. Gau 5 Sachsen                         Schmidt, Annemarie Matthäß
 3. Gau 2 Pommern
 3. Gau 3 Brandenburg / Berlin            Annemarie Schulz, Anita Felguth

Anmerkungen 
In den damaligen Berichten wurden meist keine Vornamen genannt, dafür aber oft die Herkunft. Zudem legte man bei Frauen Wert auf die Angabe des Familienstandes. So unterschied man streng Frl. Mustermann von Frau Mustermann. Daher fehlen in den obigen Aufstellungen oft die Vornamen, sie sind heute auch insbesondere bei unbekannteren Aktiven kaum noch zu ermitteln.

Literatur 
 Ausschreibung der Bundesspiele in Zeitschrift Tisch-Tennis, 1938/5
 Alle Ergebnisse in Zeitschrift Tisch-Tennis, 1938/11

Einzelnachweise 

1938
Tischtennisveranstaltung 1938
Sportveranstaltung in Breslau